У́лица Октя́брьской Револю́ции в Уфе расположена на территории Кировского района. Пролегает с запада на восток, начинаясь с улицы Ленина и заканчиваясь на набережной реки Белой. На улице сосредоточено более 40 объектов культурного наследия.

История 
Первоначальное название нижней части улицы, начавшей формироваться раньше всего — Малая Репная по названию Малой Репной слободы, в которой располагалась улица. В дальнейшем улица стала называться Казанской, поскольку с неё начиналась Казанская дорога. Казанская, позднее — Большая Казанская улица — соединяла старую часть Уфы с её новым центром и долгое время служила главной улицей города. Однако на рубеже XIX—XX вв. улица утратила статус центральной, которыми стали Александровская, Каретная, Большая Вавиловская, Никольская, Лазаретная (Центральная), и утратила своё значение.

После 1917 г. была переименована в улицу Октябрьской Революции.

Исторические здания и сооружения 
Нижняя часть улицы Октябрьской Революции изобилует старинными усадьбами и зданиями XIX в.:

 Заводоуправление И. И. Гутмана
 Особняк усадьбы В. Е. Поносова
 Усадьба Герасимова
 Дом Архангельских
 Дом Лузиных
 Первая пожарно-полицейская часть Уфы
 Особняк горнозаводчиков Демидовых
 Кирпичная усадьба Шамовых
 Кузнецовское училище (с 1880-х гг.)
 Особняк Чуфаровских
 Особняк Э. Н. Хасабова
 Спасский храм
 Дом причта Спасского храма
 Здание комитета попечительства о бедных
 Деревянная и кирпичная усадьбы Е. К. Ушковой
 Восточная и западная усадьбы Ю. В. Лапиной
 Дом Чувильдина и Ольшевской
 Восточная и западная усадьбы Зубовых
 Дом П. А. Иванова
 Особняк М. С. Васильева
 Восточная и западная усадьбы Безруковых
 Усадьбы И. А. Чижевой
 Дом Л. Г. Вареньковой
 Дом П. Т. Андреева
 Дом А. Н. Косицкой
 Дом К. П. Петровского
 Дом Попова
 Особняк В. А. Петунина
 Городское полицейское управление, ныне — Пожарная часть № 1
 Дом лесопромышленника Ф. Е. Чижева
 Здание землемерного училища, ныне — корпус Башкирского государственного педагогического университета
 Здание Волжско-Камского коммерческого банка
 Городское Чижевское здание, ныне — Уфимский педагогический колледж № 2
 Наркомат промышленности, ныне — корпус Башкирского государственного педагогического университета
 Дом А. К. Блохина

Достопримечательности 
 Памятник Мифтахетдину Акмулле
 Башкирский государственный педагогический университет
 Здание пожарной части № 1 с каланчой

Галерея

Примечания

Источники 
 
 Семенова С. Классика в ажуре. Из цикла прогулки по старой Уфе / Бельские просторы. № 11.2017
 Семенова С. Деревянный классицизм. Из цикла прогулки по старой Уфе / Бельские просторы. № 9. 2016
 Семенова С. Кирпичный ренессанс. Из цикла прогулки по старой Уфе / Бельские просторы. № 10 .2016
 Семенова С. Деревянное кружево Уфы: ироничные приемы дореволюционных зодчих / реальное время 07:00, 24.05.2020
 Семенова С. Изба в «гриме»: уфимский особняк, которому угрожает сноc / реальное время 07:00, 17.05.2020 
 Семенова С. Казанская улица Уфы: рецепты красоты и порядка XIX века / реальное время. 22 января 2020
 Семенова С. «Хамелеон» в кружеве / Вечерняя Уфа, 2 февраля 2019
 Семенова С. Как строилась и жила губернская Уфа. Очерки. — Уфа. Восточный университет, 2004.- 100 с. — 500 экз. — ISBN 5-87865-297-8

Ссылки 
 http://hrono.info/text/2006/semen05_06.html
 https://realnoevremya.ru/articles/163703-kazanskaya-ulica-ufy-recepty-krasoty-i-poryadka-xix-veka?_url=%2Farticles%2F163703-kazanskaya-ulica-ufy-recepty-krasoty-i-poryadka-xix-veka 
 https://realnoevremya.ru/articles/174880-izba-v-grime-osobnyaka-v-ufe?_url=%2Farticles%2F174880-izba-v-grime-osobnyaka-v-ufe#from_desktop
Уфа
Улицы Уфы